Ashdale bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ashdale (Maine), im Sagadahoc County
 Ashdale (Ohio), im Clermont County
 Ashdale (South Carolina), im Beaufort County
 Ashdale Junction, im Carroll County, Illinois